Khôr ‘Angar (, auch: Angârou, Anghar, Poste d’Anghor) ist ein Ort im Norden der Region Obock von Dschibuti. Er liegt an der Westküste der Meeresstraße Bab al-Mandab. Bei der Stadt liegt der Flugplatz Herkale, eine Landepiste in der Wüste, 7 km nordwestlich der Stadt.

Geographie 
Khôr ‘Angar liegt an der Küste des Bab al-Mandab und im Nordosten der Republik Dschibuti, 298 km (Straßenentfernung) von Dschibuti-Stadt entfernt. In der Umgebung liegen die Städte Moulhoule (27 km), Obock (59 km), Rahayta (48 km).
Südöstlich des Ortes liegt der Mangrovensumpf Gabammaso an der Küste, der sich mit der Lagune ’Angârou und dem Fluss Hâwa Dola über mehrere Kilometer entlang der Küste zieht. Der Fluss mündet letztendlich bei der Lagune Wâda, nordöstlich der Stadt ins Meer. In der Nähe der Stadt liegt die Quelle Foḏonka‘to und das Wadi ‘Ounḏa Dola kommt von Westen aus den Ḏâle-Hügeln. Die RN 15 ist die Hauptverkehrsader entlang der Küste.

Klima 
In dem Gebiet herrscht heißes Wüstenklima (BWh) vor, nach der Klassifikation des Köppen-Geiger Systems. Der wärmste Monat des Jahres ist der Juli mit einer Durchschnittstemperatur von 34,9 °C. Die niedrigsten Temperaturen werden im Januar erreicht mit Durchschnittstemperaturen von 26,3 °C. Die Niederschlagsmenge schwankt Monatsweise um 9 mm. Die Durchschnittstemperaturen schwanken im Jahresverlauf um 8,6 °C.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Khôr ‘Angar
 Satellite map at Maplandia.com

Ort in Dschibuti
Region Obock